Futbolnyj klub Metalurh Zaporižžja (ukrajinsky: Футбо́льний клуб «Металу́рг» Запорі́жжя) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Záporoží, který byl založen v roce 1935.

Ke konci roku 2015 se klub dostal, po několikaletém špatném financování, do bankrotu. Následně byl kvůli těmto událostem na počátku roku 2016 vyloučen z nejvyšší soutěže. Samotný klub se ocitl na pokraji zániku, který byl později vyřešen sloučením s amatérským klubem FK Rosso-Nero Zaporižžja. Do nové sezóny 2016/17 se poté přihlásil do nejnižší profesionální soutěže Druha liha.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Slavutyč s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1935 – FK Bolševik Zaporižžja (Futbolnyj klub Bolševik Zaporižžja)
 1948 – FK Stal Zaporižžja (Futbolnyj klub Stal Zaporižžja)
 1949 – FK Metalurh Zaporižžja (Futbolnyj klub Stal Zaporižžja)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Metalurh-2 Zaporižžja 

Metalurh-2 Zaporižžja byl rezervní tým záporožského Metalurhu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2003/04 a 2005/06, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2012.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SDJUŠOR-Metalurh Zaporižžja 

SDJUŠOR-Metalurh Zaporižžja byl juniorský tým záporožského Metalurhu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2000/01, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 16. místě. Juniorský tým zaniká v roce 2001.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1935
Organizace v Záporoží